Karl Unruh ist der Name folgender Personen:

* Karl von Unruh (General, 1786), deutscher Generalleutnant
 Karl von Unruh (General, 1843) (1843–1912), deutscher General
 Karl von Unruh (Politiker) (1845–1898), deutscher Richter und Politiker
 Karl Unruh (Autor) (* 1913), deutscher Autor
 Karl Philipp von Unruh (1731–1805), deutscher General